Grubogoniki (Sminthopsini) – plemię ssaków z rodziny grubogoników (Sminthopsinae) w obrębie rodziny niełazowatych (Dasyuridae).

Występowanie 
Plemię obejmuje gatunki występujące w Australii i Papui-Nowej Gwinei.

Podział systematyczny 
Do plemienia należą następujące rodzaje:
 Ningaui  – nocołazik
 Antechinomys  – kultar – jedynym przedstawicielem jest Antechinomys laniger  – kultar myszowaty
 Sminthopsis  – grubogonik

Przypisy 

Niełazowate